HMS Bluebell ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Bluebell (1915), eine  Sloop, in Dienst von 1915 bis 1930
 HMS Bluebell (K80), eine Korvette der Flower-Klasse, in Dienst von 1940 bis 1945